Vibosjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vibosjön, Västergötland, sjö i Bollebygds kommun och Lerums kommun,  (60,7 ha)
Vibosjön, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,  (12 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn